Umala (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Umala (plaats), een plaats in deze gemeente